Vladimir Borisov kan syfta på bland andra:

 
 Vladimir Borisovitj Borisov (1902–1941), sovjetisk general